Горња Трнава може бити:

 Горња Трнава (Топола), насељено место у општини Топола, Република Србија
 Горња Трнава (Ниш), насељено место у општини Црвени Крст, град Ниш, Република Србија
 Горња Трнава (Прокупље), насељено место у општини Прокупље, Република Србија